Karl Zöppritz bzw. Karl Zoeppritz ist der Name folgender Personen:

* Karl Zöppritz (Politiker) (1812–1900), deutscher Fabrikant und Politiker
 Karl Zöppritz (Geograph) (1838–1885), deutscher Mathematiker, Physiker und Geograph
 Karl Bernhard Zoeppritz (1881–1908), deutscher Geophysiker und Seismologe